Bortnikow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Bortnikow (* 1951), Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB
 Denis Alexandrowitscth Bortnikow (* 1974), russischer Manager
 Igor Anatoljewitsch Bortnikow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Stefanowitsch Bortnikow (* 1946), russischer Geologe